Реймонд Гунемба (1986, Лае, провінція Моробе, Папуа Нова Гвінея) — папуаський футболіст, нападник клубу «Лае Сіті Двеллерз» та збірної Папуа Нової Гвінеї.
 Трой Гунемба — папуаський футболіст, півзахисник клубу «Лае Сіті Двеллерз» та збірної Папуа Нової Гвінеї.